Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Sue Barker 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Virginia Wade (quarti di finale)
 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Dianne Balestrat (secondo turno)
 Rosie Casals (quarti di finale)

 Rosie Casals (semifinali)
 Kerry Reid (terzo turno)
 Martina Navrátilová (semifinali)
 Sue Barker (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Indoors 1977